Krzyżaki – nazwa własna i nazwa potoczna, znana w całej Polsce, dla określenia Chełminiaków
 Krzyżaki – osada leśna w województwie wielkopolskim, w gminie Przygodzice
 Krzyżaki – część wsi Zagórzyce w województwie świętokrzyskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Krzyżaki – część okręgu miejskiego Wilno